160-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 160-й меридиан восточной долготы
 160-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель